Gerald Grosvenor kan syfta på:

 Gerald Grosvenor, 4:e hertig av Westminster (1907–1967)
 Gerald Grosvenor, 6:e hertig av Westminster (1951–2016)